Кревьязак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кревьязак, Линн (род. 1991) — канадская кёрлингистка.
 Кревьязак, Шерил (род. 1992) — канадская кёрлингистка.
 Кревьязак, Элисон (род. 1988) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

См. также 
 Кревязюк, Шанталь (род. 1973) — канадская пианистка, певица, автор и композитор.